Николас Майкл Скотт (, 17 мая 1995, Ланкастер, Пенсильвания) — профессиональный американский футболист, выступающий на позиции сэйфти в клубе НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс».

Биография 
Ник Скотт родился 17 мая 1995 года в Ланкастере в штате Пенсильвания. Младший из трёх сыновей в семье. Первые два года старшей школы он провёл в Бруклайне, затем два года учился в Фэрфаксе. За школьные команды Скотт играл на позициях раннинбека, квотербека, ресивера, лайнбекера и сэйфти. В выпускной год он был капитаном команды. Также Скотт играл в баскетбол, занимался лёгкой атлетикой. После окончания школы он поступил в университет штата Пенсильвания.

Любительская карьера 
Сезон 2014 года Скотт провёл в статусе освобождённого игрока и не участвовал в официальных играх команды. В NCAA дебютировал в 2015 году, сыграл в тринадцати матчах чемпионата, в том числе одну в стартовом составе на позиции раннинбека. По итогам сезона Скотт получил командную награду Самому выдающемуся игроку в составе специальных команд. В 2016 году он также провёл тринадцать игр в составе «Пенн Стейт». Перед началом чемпионата 2017 года он был выбран одним из капитанов команды. Принял участие в тринадцати играх сезона, в матче с «Индианой» занёс тачдаун после подобранного фамбла.

В мае 2018 года Скотт окончил институт, получил диплом бакалавра в области психологии. В последнем сезоне в составе студенческой команды он сыграл в двенадцати матчах, во всех был игроком стартового состава. С тремя сделанными перехватами он вошёл в десятку лучших игроков конференции Big-10 по этому показателю.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
Аналитик сайта НФЛ Лэнс Зирлейн перед драфтом характеризовал Скотта как хорошего атлета, который отличается нестабильностью и имеет пробелы в технике и чтении игры. К достоинствам игрока он относил лидерские качества, хорошую стартовую скорость, возможность вести борьбу с тайт-эндами, опыт игры в составе специальных команд. Минусами Зирлейн называл низкую подвижность, недостаток внимания для игрока его позиции, которую он также часто теряет на поле. 

На драфте Скотт был выбран клубом «Лос-Анджелес Рэмс» в седьмом раунде под общим 243 номером. В регулярном чемпионате в защите он появлялся на поле всего в пятнадцати розыгрышах, но сыграл 80 % снэпов в составе специальных команд.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте НФЛ
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Лос-Анджелес Рэмс»